Абаша:
 Абаша — город в Грузии
 Абаша — река в Грузии